Колонија Алваро Обрегон има више значења:

 Колонија Алваро Обрегон (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Алваро Обрегон (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Алваро Обрегон (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Алваро Обрегон (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Алваро Обрегон (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Алваро Обрегон (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Алваро Обрегон (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику